Zito ist der Familienname folgender Personen:
 Andreia Zito (* 1974), brasilianische Politikerin
 Barry Zito (* 1978), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bill Zito (* 1964) US-amerikanischer Eishockeyfunktionär
 Joseph Zito (* 1946), US-amerikanischer Regisseur, Produzent
 Torrie Zito (1933–2009), US-amerikanischer Pianist, Komponist und Arrangeur im Bereich des Jazz, der klassischen und der populären Musik

Zito ist auch Kampfname von:
 Zito (Fußballspieler) (José Ely de Miranda; 1932–2015), brasilianischer Fußballspieler und -manager

ZITO ist die Abkürzung für:
 Zentralinstitut für Traumatologie und Orthopädie „N. N. Priorow“, siehe ZITO

Siehe auch:
 Cito
 Zittow

ru:ЦИТО